Ford Fusion (Europa) – miejski minivan produkowany w latach 2002–2012.
 Ford Fusion (Ameryka Północna) – sedan klasy średniej produkowany w latach 2006–2020.